Церковь Святой Бригитты (Сент-Брайд; ) — англиканская приходская церковь в районе Сити города Лондона (Великобритания), расположенная на улице Флит-стрит; современное здание церкви было построено в 1672 году и восстановлено после Второй мировой войны.

История и описание 
Церковь Святой Бригитты, возможно, является одной из самых древних церквей города Лондон: богослужения на этом месте могут восходить к обращению в христианство племён саксов, произошедшему в VII веке. Поскольку покровительницей храма является Святая Бригитта Ирландская, он мог быть основан кельтскими монахами и миссионерами, обращающимися в свою веру местных жителей. Нынешняя здание церкви является как минимум седьмым храмом, стоящим на этом месте: остатки первой церкви имеют значительное сходство с церковью того же времени в ирландском городе Килдэр.

Норманнская церковь, построенная уже в XI веке, имела как религиозное, так и светское значение: так в 1210 году король Англии Иоанн Безземельный провел здесь заседания парламента. Данных храм был заменен более крупным строением в XV веке. В середине XVII века с храмом и общиной произошёл целый ряд катастроф: в 1665 году Великая чума убила за одну неделю 238 прихожан, а в следующем году церковь была полностью разрушена во время Великого лондонского пожара. После пожара старая церковь была заменена полностью новым зданием, спроектированным архитектором Кристофером Реном: церковь Святой Бригитты стала одним из его крупнейших и самых дорогостоящих сооружений, а её строительство заняло семь лет.

Церковь была вновь открыта 19 декабря 1675 года; её шпиль был пристроен позже, в период с 1701 по 1703 год. Первоначально шпиль имел высоту в 234 фута, но стал ниже на восемь футов в результате перестройки после удара молнии в 1764 году. Во время Второй мировой войны — в ночь на 29 декабря 1940 года, во время «Блица» — церковь была полностью разрушена зажигательными бомбами, сброшенными самолётами люфтваффе. После войны церковь была восстановлена ​​за счет финансирования, поступавшего от многочисленных местных владельцев газет и журналистов. Раскопки, проходившие в ходе восстановления, выявили саксонский фундамент, датированный VI веков. Сегодня он открыт для посетителей как Музей Флит-стрит (Museum of Fleet Street). 4 января 1950 года церковное здание было внесено в список памятников архитектуры первой степени (Grade I). Церковный орган был построен компанией «John Compton Organ Company» — он был готов к повторному освящению церкви, проходившему в ноябре 1957 года.

См. также 
 Западная церковь Святого Дунстана (Лондон)
 Малая церковь Святого Варфоломея (Лондон)
 Церковь Святого Ботольфа (Олдгейт)
 Церковь Святой Бригитты (Турку)

Примечания

Литература 
 
 
 Milne, Gustav, St. Bride’s Church London: Archaeological research 1952—1960 and 1992—1995, English Heritage, London (1997)

Ссылки 
 

Храмы Лондона
Англиканские храмы Великобритании
Храмы, построенные в VII веке
Храмы, построенные в XI веке
Храмы, построенные в XVII веке